Cogulló de Cal Torre, muntanya entre els municipis de Castellfollit del Boix i de Rajadell (Bages)
 Cogulló d'Estela muntanya dels Rasos de Peguera (Berguedà) 
 Cogulló de Sant Quiri, turó del municipi d'Isona i Conca Dellà 
 El Cogulló (Bellver de Cerdanya), muntanya del municipi de Bellver de Cerdanya (Cerdanya)
 El Cogulló (Cabó), muntanya als municipis de Cabó i de Fígols i Alinyà (Alt Urgell)
 El Cogulló (Castell de Mur), muntanya del municipi de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 El Cogulló (Coll de Nargó), muntanya del municipi de Coll de Nargó (Alt Urgell)
 El Cogulló (Lladurs), muntanya del municipi de Lladurs (Solsonès)
 El Cogulló (Planoles), muntanya als municipis de Planoles i Toses (Ripollès)
 El Cogulló (el Pont d'Armentera), muntanya del municipi del Pont d'Armentera (Alt Camp)
 El Cogulló (Sallent), muntanya del municipi de Sallent (Bages)
 El Cogulló (la Torre de Cabdella), cim del municipi de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà) 
 El Cogulló (la Vansa i Fórnols), muntanya del municipi de la Vansa i Fórnols (Alt Urgell)
 El Cogulló (Vilanova de Meià), muntanya del municipi de Vilanova de Meià (Noguera)
 Lo Cogulló, diversos indrets
 Serrat del Cogulló, serra del municipi del Pont de Bar (Alt Urgell) 
 Poblat ibèric del Cogulló, al municipi de Sallent (Bages)